Hrvatska:
 Blaca (Korčula), mjesto na sjevernoj strani otoka Korčule, istočno od Blata, sjeverozapadno od Čare i Smokvice
 Blaca (rt), rt na sjevernoj strani otoka Korčule
 Blaca (otok), otočić na sjevernoj strani otoka Korčule
 Blaca (Solin), selo koje upravno pripada u Gradu Solinu
 Blaca (Mljet)
 Pustinja Blaca

BiH:
 Blaca (Travnik, BiH), bivše samostalno naselje u općini Travnik

Vidi i:
 Blace (razdvojba)